Slättegård ist der Familienname folgender Personen:

 Gunilla Slättegård (1938–2015), schwedische Opernsängerin (Sopran)
 Tord Slättegård (geb. 1933), schwedischer Opernsänger (Tenor)